Raoul Robecchi ['ʁaul ʁɔbɵki ] est un compositeur, musicien, réalisateur, psychosociologue, physiologiste, plasticien, essayiste franco-italien.  Il est l'auteur d’un long-métrage sorti en 2005, de nombreux court-métrages et documentaires ainsi que d'une dizaine d’albums de musique. Ses recherches conjointes en neurosciences et en acoustique sur les générateurs de sons électroniques l’ont amené à créer de nouvelles thérapies comportementales basées sur des conditionnements.

Biographie 
 
Raoul Robecchi naît à Toulon, en France, le 28 mai 1957. De père italien et de mère corse, il partagera sa vie entre l’Italie et Nice. À l’âge de 14 ans, il se passionne pour l’électronique et construit des générateurs de sons. En 1971, il découvre les synthétiseurs Moog à Milan. Quelques années plus tard au cours d’un voyage à Londres, il visite l’atelier de Peter Zinovieff, inventeur d’un nouveau concept de synthétiseurs et s’initiera aux instruments de l’Electronic Musical Studio EMS, notamment les modèles VCS3 et AKS. Plus tard, il suivra des études en neurosciences avec Juan de Mendoza qui enseigne les techniques de conditionnement et poursuivra l’étude de la psychophysiologie. Plus que tout, il désire orienter ses activités vers une synthèse entre les arts et la technologie.

Débuts à Nice dans la musique électronique 

Avec l’organiste Daniel Biry (1953-2005) il 
fonde en 1974 le groupe BGR considéré comme l’une des premières formations françaises de musique techno. La source d’inspiration est Terry Riley, les Gamelans balinais, le groupe allemand Neu et le compositeur Walter Carlos Il crée en mars 1975 l’association «Ubu Production» . Avec le bassiste Jean-Marc Jafet et Georges Leton qui est manager du groupe français Magma et Giorgio Gomelski, il organise des concerts dans la région de Nice avec les groupes anglais Soft Machine, Gong, 
Henry Cow, National Health. C’est à cette époque qu’il rencontre les musiciens Bill Brufford (batteur de King Crimson), Steve Hillage, David Allen, Tim Blake, Fred Frith, Christian Vander…etc 

À partir de 1978, va se familiariser avec les techniques de prise de 
son, de mixage puis de montage vidéo. Très vite, il va se faire un nom et travaillera pour les agences de publicité, les 
producteurs de documentaires et les chaines de télévision. En 1978 le groupe français Shylock sous contrat avec le label CBS- Sony Music lui demande 
d’assurer la direction artistique. Petru Guelfucci lui propose en 1978 de superviser l’enregistrement de son premier album solo. En studio il va faire des séances et des arrangements musicaux pour de nombreux compositeurs et producteurs dont Roberto Zanetti qui produit le 
groupe Corona et Zucchero…etc.

Synthèse entre la musique électronique et les neurosciences 

L’exploration continuelle de divers univers sonores et ses connaissances
approfondies en psychophysiologie l’amènent à explorer un domaine entièrement vierge qui met en relation les techniques modernes de création acoustique avec les fonctionnalités du cerveau humain dans une démarche expérimentale. À la suite d’une commande d’une agence de publicité désireuse de créer des concepts nouveaux pour une multinationale du parapharmaceutique, il expérimente des modèles d’associations entre des sons et des thérapies comportementales selon un concept béhavioriste déjà connu mais jamais construit sur la base de techniques électroacoustiques nouvelles. Le but étant de créer des associations mentales permettant d’influer sur certains comportements addictifs. Son premier entrepreneur et éditeur, Gérard Vachet lui donne carte blanche pour inventer et innover toute création dans le domaine de la musique thérapeutique en mettant 
des moyens financiers importants en termes de réalisation et de distribution. Il travaillera successivement avec plusieurs éditeurs 
français et étrangers (Edi Inter SA, Jean Masson, Christian H. Godefroy,
Naturazur, …etc). La première méthode antitabac inventée selon ce 
modèle sera citée par la revue 50 
Millions de consommateurs qui va relayer l’avis positif du Comité national contre le tabagisme. En 1985, fort de premiers
résultats encourageants, il sera mis en contact avec le Docteur André Passebecq, professeur de médecine diplômé de la Columbia University de New York, . C’est avec André Passebecq qu’il mettra définitivement au point des séquences de 
relaxations puis une nouvelle Méthode Anti-tabac basée sur des sons réalisés avec des synthétiseurs EMS (Electronic Musical Studio). Le succès est planétaire. Des centaines de milliers de méthodes antitabac seront vendues.

Période californienne (années 1990-1994) 

Désireux de continuer à évoluer dans la musique plutôt qu’instruire des 
dossiers, Raoul Robecchi s’installe en 1990 à San Francisco et fonde
le groupe de rock L’s Vision, nom inspiré par le visionnaire et poète romain Lucrèce avec comme objectif de créer une alliance entre tous les médias disponibles du visuel scénique, la vidéo, et la musique. Il compose 12 titres et travaille sur un spectacle multimedia intitulé Beyond the Rocks en référence au roman d’Elynor Glyn paru en 1906 au Royaume uni. 

La mise en scène et la chorégraphie sont assurées par Gianfranco Peschetti qui tient 
également le rôle de chanteur soliste. La troupe des danseurs est assurée en partie par l’Opéra de San Francisco ODC et par d’autres danseurs venus d’horizons différents dont Jennifer Kulz. Après plusieurs essais au San Francisco Dance Theater, La première aura lieu au Theater Artaud à San Francisco le 24 mars 1994 San Francisco .

Carrière solo (1992- 2002) 

En 1992, il sort son premier album intitulé Wax Memories. Le CD sort
sous le label Ante Aeternum . Avec ce CD, il développe un concept 
musical nouveau où il allie l’hyper-technologie des synthétiseurs aux sonorités ethniques de la musique médiévale et orientale. S’ensuivront une série d’albums, Music for a lost Movie (1976), Panic at the Teckpsychore (1999). L'instrumentation est réalisée avec divers musiciens dont le violoniste américain Ronald Patterson qui débutera ensuite une tournée avec le groupe américain Talking Heads. Une
dizaine d’albums vont suivre. En 2001, Robecchi sort un disque intitulé Corsica Antica sous le label Voce-Ricordu, en évoquant les sonorités insulaires depuis les origines tout en recréant, ex nihilo, des musiques traditionnelles antiques sur des modes non tempérés. À partir des années 2007, la formation Corsica Antica, alors considérée comme marginale bien que 
reconnue, se dote de nouveaux musiciens afin de proposer au public des prestations scéniques. Le groupe sera quelques années plus tard rebaptisé  
Corseltica. Parallèlement, il propose de produire la formation naissante du chanteur de rock Philippe Clermont-Colombani (1955-2021) avec des claviers (synthétiseurs et orgueHammond). Le groupe sera baptisé Parkinson Project. Deux CD seront 
enregistrés mais jamais distribués.

Réalisation de films (2000 – 2008) et art contemporain 

À partir des années 2000, Robecchi initialement compositeur et musicien, s’était déjà essayé à la réalisation vidéographique à travers diverses expérimentations qui avaient abouti à un premier clip vidéo 
(Makin’Art) avec la voix de Bill Viola. Suivront une série de courts métrages et documentaires sur l’art contemporain. Enfin en 2002, suivra un long métrage Mentale Machine mêlant symbolisme et onirisme, avec comme toile de fond l’exploration du
cerveau humain dans le cadre confiné de la psychiatrie et des expériences intérieures. C’est à partir du roman de Daniel Simonnet (Mentale Machine – Editions l’Harmattan) qu’il mettra en scène le monologue d’un unique acteur (Marius Marc Roux) dans 
un univers confiné. Le film, 
classé dans la catégorie cinéma d’Art et d’essai sera diffusé en 
salle à Paris et présenté dans les festivals se prêtant aux thématiques évoluant autour du cinéma et de la psychiatrie. 

Parallèlement à son activité vidéographique, Robecchi propose dès les années 2000, une installation intitulée «Artistes virtuels» (The Artist Factory) présentée comme une démarche futuriste de l’Art contemporain. L’installation présente des biographies de plasticiens contemporains sans 
faire référence à aucun individu vivant. Ces portraits sont purement virtuels. Le nom, l’origine, la photo grossièrement recomposée à partir d’éléments visuels reconstitués,sont réalisés à partir de logiciels de retouche photo.

Autres activités, Edition 

Robecchi participe en 1999 à la revue «Pan» éditée par Z’éditions revue fondée par Pierre Tafani, chercheur au CNRS et professeur en géopolitique. En 2001, il signe un article intitulé «Le Colonialisme médiatique» dans la revue «Panoramiques» dirigée par Guy Hennebelle. En 2020, il participe à la revue «Vie et Action» dirigée par Sabrina Heyse et basée au Luxembourg, revue fondée en 1960 par le docteur André Passebecq.

Filmographie

Longs métrages 

•	2005: Mentale Machine

Courts métrages et documentaires 

•	2001, Grandeur et Décadence du Nouveau Réalisme français.
 
•	2001, Albert Chubac évoque l'École de Nice. 

•	2001, Benjamin Vautier ( Ben).

•	2002, Sylvie Osinski 

•	2004, Albert Chubac au Musée d"Art moderne et d'Art contemporain de 
Nice. 

•	2005, Entretiens avec Raymond Dreux

•	2005, Un extra-terrestre en Corse 

•	2006, Sergio Saad 

•	2020, Jean Rous 1950-2019 Photos Villa Maeterlinck Orlamonde

Contributions diverses 

•	2005: Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice, projection
débat du film «Entretiens avec Raymond Dreux» dans le cadre des 8èmes rencontres autour de l’Art singulier .

•	2005:  Rencontres vidéo en Santé mentale, Paris: Cité des Sciences et de l’Industrie, 15 au 18 novembre 2005

•	2006: Présentation du film «Mentale Machine» à propos de 
l’automatisme mental, 19 septembre 2006, Paris, E.P.S. Maison Blanche

•	2007:  festival Cinéma et Psychiatrie, du 20 au 28 mars 2007, Paris, Cinéma Images d’Ailleurs, 21 rue de la Clef 75005, projection de 
Mentale Machine
 
•	2007: Paris, Cinéma du Monde, Présentation du film. Projection suivie d’un débat de Mentale Machine, 3 mai 2007.

•	2012: Installation vidéo «Pariphérique»

clips video 

•	2000: Makin’ Art 

•	2000: Le cauchemar du gardien de la galerie d’Art contemporain

•	2000: Corsica antica, Al Gayul

•	2000: Corsica antica, Dansa

•	2001: Corsica Argentella

•	2008: Gregale, Maruschka

•	2008: Gregale, U ventu

•	2008: Gregale, Mi Piace u Castellu

•	2008: Gregale, Quandu m’era sempre un rè

•	2013: Parkinson Project, Rayon des Accessoires

•	2013: Parkinson Project, Je voudrais•	2013: Parkinson Project, Je connois tout•	2013: Parkinson Project, L’Amoureuse de l’Ombre•	2021: Corseltica, King of Loais•	2021: Schnapps Yoyo Mystery, Queen of the Sea Lancers•	2021: Schnapps Yoyo Mystery, say Goodbye

Art contemporain Expositions, performances, installations 

•	1982: Cannes, Maison des jeunes et de la Culture. Design sonore pour performance Robecchi-Simonnet

•	1982: Nice, Galerie le Nez en l’air. Design sonore pour performance Chevallier-Ravoux.

•	2000: Paris, Planète Keller et Maison du Faubourg, «Mentale Machine»: installation vidéo et son, Production Robecchi-Sarrazin-Simonnet 

•	2006 Installation sur œuvres de Armand Scholtès «Variation 
Galerie Scholtès

Discographie

Albums 

•	1992: Wax Memories 

•	1996: Music for a Lost Movie
 
•	1999: Panic at the Techpsychore
 
•	1999: TEV Music

•	1999: Liquid Desire, Compilation
 
•	2000: Uzzal 

•	2001: Corsica Antica 

•	2002: Music from the Prehistory
 
•	2002: Neuroland
 
•	2003: Minimal Sound
 
•	2003: Buttermusik

Albums en collaboration avec d’autres artistes 

•	2008: Gregale, Canti di i Chjassi e Stradoni
 
•	2008: Corsica antica, Furdani
 
•	2009: Corsica antica, Rapidu 

•	2012: Corsica antica, Corsica celtica Corsica mora 

•	2012: Parkinson Project, Tout tremble et rien ne bouge
 
•	2013: Parkinson Project, L’Avant dernière cartouche

Singles 

•	1990: Corsica, Erba corsa 

•	1996: Balla Chico, Morena

Bandes-son avec d'autres artistes 

•	1984. Adrien, Déclic et des Claques 

•	1991. Constat de Travaux. Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice 

•	2004. «Portraits», Documentaire 52 mn, montage et musique, présenté au Festival de Lama.

Bibliographie

De R. Robecchi 

 Revue Panoramiques. Editions Corlet, La Marge-edition. Numéro  53,  trimestre 2001. Article «Le Colonialisme médiatique»

 Revue Pan, Z’éditions, septembre 1999. Héliotropisme. Editorial de Raoul Robecchi
 «Didier Raoult ou l’art d’entretenir sa propre mythologie
 «Les lanceurs d’alertes», 11 août 2021

Sur R. Robecchi 

 Musiques du Moyen Âge électronique.  «Raoul Robecchi gagne sa place de compositeur au soleil de San Francisco». Corse-Matin –  Nice-Matin 15 juillet 1992.
 Rock, Robecchi: l’avanguardia della Wave. «Quando la musica  scorre come fluido passionale verso un’espressione artistica pura et  quando la relativa ricerca e sperimentazione giungono ad una grande  novità… allora questa musica si chiama Robecchi» Il Gabbiano, luglio  1995
 «La Corse retrouve ses bardes avec Corsica Antica, Raoul Robecchi  et Philippe Vincensini remettent au goût du jour la musique insulaire du temps du Moyen Âge quand l’influence orientale était des plus marquée». Corse-Matin, mercredi 29 août 2001, page 9.
 «Les bardes du : le CD du compositeur Raoul Robecchi, Panic at the Techpsychore et du violoniste Ronald Patterson allie la  musique moderne aux instruments anciens. Sur fond d’influences  méditerranéennes». Nice-Matin, 18 mai 1999

Notes et Références 

Musicien français